Bassac, fiume che attraversa la Cambogia e il Vietnam, detto anche Basak
Basak, baranggay di Mandaue, città delle Filippine
Başak, nome proprio o cognome turco
Basak, cognome indiano